Ајота има више значења:
 Ајота (Луизијана)
 Ајота (Минесота)